

Télévision 

 The Expendables est un téléfilm américain réalisé en 1962 ;
 The Expendables est un téléfilm américain réalisé par Jefery Levy en 1999 ;
 The Expendables est un téléfilm américain réalisé par Janet Meyers en 2000.

Cinéma 

 The Expendables est un film américain réalisé par Cirio H. Santiago en 1988 ;
 Expendables est une série de films constituée de :
 Expendables : Unité spéciale (The Expendables), un film américain réalisé par Sylvester Stallone sorti en 2010 ;
 Expendables 2 : Unité spéciale (The Expendables 2) sorti en 2012 ;
 Expendables 3 (The Expendables 3) sorti en 2014.

Musique 

 The Expendables est un groupe néo-zélandais fondé au début des années 1980 ;
 The Expendables est un groupe de rock américain fondé en 1997.